Manegold peut faire référence à :

Prénom 
 Manegold de Lautenbach (mort en 1103), religieux et théologien germanique ;
 Manegold von Neuenburg (mort en 1303), évêque de Bamberg (1285–1286) et de Wurtzbourg (1287–1303).

Patronyme 
Manegold est un nom de famille d'origine germanique notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1973), ornithologue et paléontologue allemand ;
  (né en 1948), homme politique allemand ;
  (1895–1972), chimiste allemand ;
  (né en 1968), musicien allemand.

Notes et références 

Homonymie de patronyme germanique